La línea 1M4 es una línea de ómnibus suburbana del área metropolitana de Montevideo, la cual integra el Sistema de Transporte Metropolitano y conecta los departamentos de Montevideo y San José. Une Montevideo con Playa Pascual, pero en la vuelta su punto de partida es en Playa Penino. La línea es operada por COMESA.

Recorridos

IDA 
TERMINAL BALTASAR BRUM
 Río Branco
 Galicia
 República
 Cerro Largo
 Av. Daniel Fernández Crespo
 Av. de las Leyes
 Av. Agraciada
 San Quntín
 Santa Lucía
 Acceso a Santa Lucía
 Eduardo Paz Aguirre
 Av. Luis Batlle Berres
 Ruta 1 Vieja
 Av. Tomás Penino
 Autodromo
 Playa Penino
 CALLE 14
 De Soto
 CALLE 8
 Autodromo
 Ruta 1
 Río de la Plata
PLAYA PASCUAL

VUELTA 
PLAYA PENINO
 Autodromo
 CALLE 14
 De Soto
 CALLE 8
 Autodromo
 Av. Tomás Penino
 Ruta 1 Vieja
 Av. Luis Batlle Berres
 Eduardo Paz Aguirre
 Acceso a Santa Lucía
 Córdoba
 José Llupes
 Av. Agraciada
 Av. de las Leyes
 Madrid
 Magallanes
 Galicia
 República
 Av. Uruguay
 Ciudadela
 Rambla Franklin D. Roosevelt
TERMINAL BALTASAR BRUM

Barrios servidos 
El 1M4 pasa por los barrios: Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Aguada, Arroyo Seco, Bella Vista, Capurro, Prado, Paso Molino, Belvedere, Nuevo París, Paso de la Arena, Santiago Vázquez, Ciudad del Plata, Playa Penino, Playa Pascual.

Frecuencia 

El 1M4 tiene solo 2 salidas diarias, y sus partidas son: 17:10 en la ida y 07:05 en la vuelta, ya que la línea 1M12 cumple el mismo recorrido, a diferencia que circula por Delta del Tigre y NO cruza la ruta 1 en la misma calle Autodromo en el punto de partida en la Playa Penino, ofreciendo más salidas.

Referencias 

1M4

Enlaces externos 

 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa en línea oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
 http://www.come.com.uy/